

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Ulasek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo 
 Ulasek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Ulasek – część miasta Kobyłka